Kritisch punt (thermodynamica)
 Kritisch punt (wiskunde)